Елісе Мертенс та Орина Соболенко повинні були захищати титул, але вирішиди не грати в турнірі.

Саня Мірза and Чжан Шуай виграли титул, здолавши в фіналі пару Кейтлін Крістіан / Ерін Рутліфф з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Основна сітка 

J&T Banka Ostrava Open — Doubles
2021 Doubles
2021 у чеському спорті